Юзеф Любомирський:
 Юзеф Любомирський — київський каштелян.
 Юзеф Любомирський — чернігівський воєвода.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Юзеф